Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Argentinië. IJsland heeft geen ambassade in Argentinië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Argentinië
IJslandse